Het ATP-toernooi van Dubai 2011 werd van 21 tot 26 februari gespeeld op de hardcourtbanen van The Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai. Ook de winnaar van 2010 Novak Đoković speelde mee – hij wist zijn titel te verlengen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-Punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-Punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai